Avizo je lahko:

 avizo, dostavljeno obvestilo ali sporočilo o poslanem blagu
 avizo, uvodna glasba, ki je izvajana ali predvajana ob začetku ali koncu ponavljajočih se radijskih ali televizijskih oddaj
 menični avizo, obvestilo o transakciji vrednostnega papirja